La saison 2007-2008 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga.

Contexte 
La Ligue, depuis 5 ans à 14 équipes a décidé de s'étendre à 16 équipes et de stopper la promotion/relégation automatique. Ainsi, pas d'équipes reléguées la saison dernière et pas non plus cette année. Côté sportif, les Adler Mannheim, champion en titre, sont largement favoris.

Résultat

Saison régulière

Séries éliminatoires

Bilan 
Les Eisbären Berlin sont champions d'Allemagne.

Effectif vainqueur

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 x

Liens externes 
 Résultat sur le site de la DEL
 Résultats de la Saison sur hockeyarchives

Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Championnat Allemagne Hockey sur glace 2007-2008 D1
Championnat Allemagne Hockey sur glace 2007-2008 D1
Allemagne